Сезон 1991/92 стал для «Баварии» 27-м в чемпионате Германии и 92 со дня основания клуба. Это был первый сезон после объединения Германии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

2-й раунд

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны футбольных клубов 1991/1992